Унија може бити:

 Унија (теорија скупова), унија скупова, као математички појам
 Унија (политика), политичка унија, као облик политичког организовања
 Реална унија, облик повезивања различитих држава преко заједничких установа
 Персонална унија, облик повезивања различитих монархија преко заједничког владара
 Династичка унија, повезивање различитих монархија преко заједничке династије
 Унија (католицизам), унија као облик приступања Католичкој цркви:
 Лионска унија (1274)
 Фирентинска унија (1439)
 Брестовска унија (1596)
 Ужгородска унија (1646)
 Утрехтска унија, савез низоземских покрајина, склопљен 1579. године
 Протестантска унија, савез протестантских држава, склопљен 1608. године
 Унија (Амерички грађански рат), назив за Север (САД) у Америчком грађанском рату
 У најширем значењу, било која врста удруживања

Види још 
 Асоцијација (вишезначна одредница)